Бокхорн:

 Бокхорн — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Бокхорн — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.